Fontecha puede hacer referencia a:

 Fontecha (Álava), localidad del municipio de Lantarón en la provincia de Álava.
 Fontecha (Valdevimbre), localidad del municipio de Valdevimbre en la provincia de León.
 Palacios de Fontecha, localidad del municipio de Valdevimbre en la provincia de León.
 Pobladura de Fontecha, localidad del municipio de Valdevimbre en la provincia de León.
 Fontecha (Palencia), localidad del municipio de Respenda de la Peña en la provincia de Palencia.
 Fontecha (Campoo de Enmedio), localidad del municipio de Campoo de Enmedio en Cantabria.